Будьков — русская фамилия белорусского происхождения. Ведет своё начало от старого слова «буда» – предположительно «базар». Также топоним.

Известные носители 

* Будьков, Константин Александрович (1916—1945) — майор, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

 Населённые пункты 
 Будьков — село в Пустомытовском районе Львовской области Украины.